Maset de Nadal és una masia situada al municipi de Corbera d'Ebre, a la comarca catalana de la Terra Alta.

Edificis de Corbera d'Ebre
Masies de la Terra Alta